

Акбеїт — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Акбеїт — село, Райимбецький район, Алматинська область